Kunming – miasto w Chinach, w prowincji Junnan
 (3650) Kunming – planetoida

Zobacz też 
 Kunming Hu